Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Diego Nargiso che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Tomas Nydahl 3-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Olivier Delaître /  Laurence Tieleman (quarti di finale)

 Alex Antonitsch /  Jon Ireland (semifinali)
 Jeff Belloli /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1996